GPX peut désigner :
 GPX, un format de fichier ;
 GPX, Groupe parisien des Polytechniciens ;
 GPx ou gardien de la paix, un grade de la Police nationale (France) ;
 glutathion peroxydase.
 Le Grand Paris Express, futur réseau de métros de l'agglomération parisienne, distinct du métro parisien .